Miejscowości w USA:
 Mondovi – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Mondovi – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Mondovi (ang. Mondovi Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo